

Pessoas
Chris Henderson
Dan Henderson
Joe Henderson
Jordan Henderson
Josh Henderson
Logan Henderson

Localidades
Ilha Henderson
Condado de Henderson

Henderson (Carolina do Norte)
Henderson (Illinois)
Henderson (Iowa)
Henderson (Kentucky)
Henderson (Luisiana)
Henderson (Maryland)
Henderson (Minnesota)
Henderson (Nevada)
Henderson (Nebraska)
Henderson (Tennessee)
Henderson (Texas)
Henderson (Virgínia Ocidental)

Outros
Rose Henderson

Desambiguação